Russia
 Kirovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Kaluga
 Kirovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Leningrado
 Kirovskij rajon – rajon del Territorio di Stavropol'
 Kirovskij rajon – rajon della Repubblica autonoma dell'Ossezia Settentrionale-Alania
 Kirovskij rajon – rajon di San Pietroburgo
 Kirovskij rajon – rajon del Territorio del Litorale
 Kirovskij rajon – rajon di Tomsk

Pagine correlate 
Kirovskij